Maida steht für

 Maida, eine italienische Stadt in der Provinz Catanzaro
 Maida (Mehlsorte), hoch-raffiniertes Weizenmehl (indisches Gebäckmehl)
 Maida (Vorname), weiblicher Vorname
 Maida Hill und Maida Vale, Stadtteile von London

Maida ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Joseph Maida (* 1930), emeritierter Erzbischof von Detroit
 Antonio Maida (1913–1984), argentinischer Tangosänger
 Luisa Maida (* 1979), salvadorianische Sportschützin 
 Raine Maida (* 1970), kanadischer Musiker 
 Roberto Maida (1908–1993), argentinischer Tangosänger

Siehe auch:
 San Pietro a Maida, italienische Gemeinde in der Provinz Catanzaro